I. Mircea havasalföldi fejedelem (1386–1394, 1397–1418).

Róla elnevezett települések:
 Mircea Vodă (Brăila megye)
 Mircea Vodă (Constanța megye)